Брета́нь-де-Марса́н () — комуна у Франції, регіон Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 115 км на південь від Бордо, 6 км на південний схід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 467 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1255,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бретань-де-Марсан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бретань-де-Марсан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди